Erzbach heißen folgende geographischen Objekte:

Ort:
 Erzbach (Reichelsheim), Ortsteil von Reichelsheim im Odenwald, Hessen

Gewässer:
 Erzbach (Aare), linker Zufluss der Aare bei Erlinsbach, Bezirk Gösgen, Kanton Solothurn, teils Grenzfluss zur Gemeinde Erlinsbach, Bezirk Aarau, Kanton Aargau
 Erzbach (Dörrenbach), linker Zufluss des Dörrenbachs (rechter Oberlauf der Löster) bei Hermeskeil, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Erzbach (Enns), rechter Zufluss der Enns in Hieflau, Bezirk Liezen, Steiermark
 Erzbach, rechter Oberlauf des Haubachs (zur Kinzig) bis nahe Haubach, Gemeinde Biberach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg; mit einem Zulaufgraben von der Kinzig und danach einem Entlastungsgraben zu ihr hin
 Erzbach (Osterbach), rechter Zufluss des Osterbachs bei Unter-Ostern, Gemeinde Reichelsheim (Odenwald), Odenwaldkreis, Hessen

Erzbach ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf Müller-Erzbach (1874–1959), deutscher Rechtswissenschaftler
 Wilhelm Müller-Erzbach (1839–1914), deutscher Naturwissenschaftler und Pädagoge

Siehe auch:
 Arzbach (Begriffsklärung)
 Ersbach (Begriffsklärung)
 Erzebach
 Erzenbach